Coal City (Illinois)
 Coal City (Indiana)
 Coal City (Utah)
 Coal City (Virgínia de l'Oest)